Петропавлівський собор, або Собор Святих апостолів Петра і Павла — назва низки християнських культових споруд, присвячених апостолам Петра і Павла.

 Петропавлівський собор — собор в м. Луганськ
 Петропавлівський собор — собор в м. Санкт-Петербург
 Петропавлівський собор — собор в м. Севастополь

Див. також 
 Церква Петра і Павла